Lluís Lúcia i Lúcia (1888-1943), advocat i polític espanyol.
 Lluís Lúcia i Mingarro (1914-1984), fill de l'anterior, director de cinema espanyol.